Източник може да се отнася за:

 извор, ручей, поток
 произход
 документ, автор
 Източник – село в Община Габрово, област Габрово

Вижте също 
 Уикипедия:Цитиране на източници
 Уикипедия:Благонадеждни източници

Външни препратки 
 Веселин Методиев, Извор, Университетски речник на Нов български университет